Каликино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Трегубовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Трегубовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 12,5 км, до центра муниципального образования Морозовицы — 6,9 км. Ближайшие населённые пункты — Пестово, Барсуково, Заозерье, Ивашево, Белозерово.

По переписи 2002 года население — 22 человека (9 мужчин, 13 женщин). Преобладающая национальность — русские (91 %).

Люди, связанные с деревней 
 Копылов, Василий Иванович (1905, деревня Каликино — 1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Каликино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района